Большеекатериновское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Большеекатериновское сельское поселение — входит в Путятинский район Рязанской области
 Большеекатериновское сельское поселение — входит в Аткарский район Саратовской области